Павловица:

 Павловица (приток Ветлуги) — река в России, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области, Вологодской области. 
 Павловица (приток Шиченги) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.